Kluyver est un nom de famille notamment porté par :

 Albert Kluyver (1888-1956), un microbiologiste et biochimiste néerlandais
  (1860-1932), un mathématicien néerlandais
 Pieter Kluyver (1816-1900), peintre néerlandais
 Albert Kluyver (1858-1938), professeur d'université
 Clasina Albertina Kluyver

Références